Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2019 проводился в городе Стерлинг (Шотландия) c 3 по 10 марта 2019 года. Турнир проходил в 13-й раз.

В турнире приняли участие 12 национальных сборных команд, а не 10, как до этого.

Чемпионом стала (впервые в своей истории) сборная Китая, победившая в финале сборную Шотландии. Бронзовые медали завоевала сборная Республики Корея, победившая в матче за 3-е место сборную Норвегии.

Впервые в основном турнире чемпионата участвовали сборная Латвии и сборная Эстонии.

Официальный хештег чемпионата: #WWhCC2019 .

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором по круговой системе каждая сборная играет по разу с каждой. Шесть лучших команд проходят в плей-офф, который разыгрывается по неполной олимпийской системе: команды, занявшие 1-е и 2-е места на групповом этапе, проходят сразу в полуфиналы; команды, занявшие на групповом этапе места с 3-го по 6-е, встречаются в четвертьфиналах, победители которых проходят в полуфиналы. Победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие — в матче за 3-е место.

Команды-участницы чемпионата

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
 Выбывают в турнир группы B следующего чемпионата мира

При одинаковом количестве побед команды ранжируются: у двух команд — по результату личной встречи, у трёх и более — по результатам встреч между этими командами.

Плей-офф

Итоговая классификация 

 Выбывают в турнир группы B следующего чемпионата мира

Команды Швейцарии и Словакии ранжированы на 5-е и 6-е места по результатам личной встречи на групповом этапе.

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2019
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2019
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2019
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд 2018
 Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2019
 Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2019

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Результаты -- Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2019 на сайте WCF

2019
Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Спорт в Шотландии в 2019 году
Март 2019 года
Чемпионаты мира в Шотландии
Стерлинг (Шотландия)